

Osoby  
 Johan de Witt (1625-1672) – wielki pensjonariusz w Republice Zjednoczonych Prowincji Niderlandzkich
 Józef Zefiryn de Witte (1739-1815) – generał major wojsk koronnych, hrabia Imperium Rosyjskiego
 Iwan Osipowicz de Witt (1781-1840) – generał kawalerii Imperium Rosyjskiego

Nazwy geograficzne  
Miejscowości w USA:
 De Witt – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Arkansas
 De Witt – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie De Witt
 De Witt – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Clinton
 De Witt – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Clinton
 De Witt – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Carroll
 De Witt – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Onondaga
 De Witt – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Saline
Gminy w USA:
 De Witt (ang. De Witt Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie De Witt
 De Witt (ang. De Witt Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Clinton
 De Witt (ang. De Witt Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Clinton
 De Witt (ang. De Witt Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Carroll
 De Witt (ang. De Witt Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Onondaga
 De Witt (ang. De Witt Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Divide
 De Witt (ang. De Witt Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Perkins
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo De Witt (ang. De Witt County) – w stanie Illinois